Carbonero el Mayor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carbonero el Mayor (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Carbonero el Mayor (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar